Магејситос има више значења:

 Магејситос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Магејситос (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Магејситос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Магејситос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику